Stängelbrenner bezeichnet zwei Pilzarten:

 Nördlicher Stängelbrenner (Kabatiella caulivora)
 Südlicher Stängelbrenner (Colletotrichum trifolii); siehe auch Glomerella